Ласло Тёкеш (; род. 1952) — румынский кальвинистский епископ и политик, трансильванский венгр, ставший одной из ключевых фигур Румынской революции 1989 года. Депутат Европейского парламента.

Биография 
Иштван Тёкеш — отец Ласло Тёкеша — был профессором теологии и заместителем реформатского (кальвинистского) епископа. Когда Ласло Тёкешу исполнилось 16 лет, в 1968 году, Николае Чаушеску ликвидировал, в ходе административно-территориальной реформы, Муреш-Венгерскую автономную область, что оставило тяжёлое впечатление в душе юного венгра. С 1970 года Ласло — активный участник Венгерского национального подполья. Окончил в 1975 г. Протестантский теологический институт Клуж-Напоки (en), стал священнослужителем Реформатской церкви в Румынии, тесно связанной с Венгерской реформатской церковью. В 1980-е годы Ласло Тёкеш регулярно передавал за границу сведения о неблагополучной ситуации с правами человека в Румынии.  — вспоминает Тёкеш. В 1984 году Тёкеш был, по требованию коммунистических властей, лишён прихода. Более двух лет он пребывал безработным. В 1986 году Тёкеш был назначен помощником пастора в Тимишоаре — городе со смешанным венгеро-румынско-немецким населением. Немного времени спустя — занял место пастора. Смело обличал произвол и преступления коммунистических властей.

В 1988 году именно благодаря Тёкешу и Хомошу Западу стал известен проект Чаушеску по ликвидации 15-17 тысяч трансильванских сёл (венгерских, немецких, румынских) с целью возведения гигантских сельскохозяйственных центров. Этот план был назван «систематизацией». Тёкеш считал, что подобная мера угрожает самому существованию венгерского меньшинства в Румынии, и в своих проповедях стал открыто выступать против планов коммунистического лидера. Сотрудничавший с Тёкешем венгерский дипломат Ласло Хомош организовал и профинансировал приезд в Тимишоару канадской съёмочной группы, тайно посетившей Ласло Тёкеша и взявшей у него интервью.

В своих проповедях Тёкеш призывал приговорённых к выселению из собственных домов прихожан не идти на поводу у властей, благословил пассивное и активное сопротивление «систематизационной» политике. Он также убеждал венгров и румын проявить, ради достижения общей цели, межэтническую солидарность. Летом 1988 года пастор провел ряд встреч с духовенством, с целью организации эффективной защиты селян от сноса их частных домов.

В 1989 году Ласло Тёкеш был избран орадским епископом (Орадя). В середине декабря 1989 года коммунистические власти попытались и самого Тёкеша выселить из собственного дома. Прихожане взяли дом Тёкеша в живое кольцо для защиты епископа. Позднее к стоявшим у дома этническим венграм начали присоединяться оппозиционно настроенные румыны. Известия о событиях у епископского дома произвели волнения в Тимишоаре, которые распространились на всю Румынию, став толчком к началу революции.16 декабря против тимишоарцев были применены водомёты, а 17 декабря Чаушеску отдал приказ Секуритате и вооружённым силам стрелять в демонстрантов на поражение. По разным оценкам (официальным и неофициальным), было убито от 50 человек до 10 тысяч.

Тёкеш стал одним из соавторов Тимишоарской прокламации 11 марта 1990 года.  — говорилось в прокламации. Нидерландские кальвинисты наградили Тёкеша Медалью Гёзов. В начале сентября 1992 г. Тёкеш объявил голодовку в знак протеста против бездействия властей в отношении виновников Тимишоарского геноцида. Тёкеш обвинил президента Иона Илиеску в продолжении политики дискриминации венгерского национального меньшинства и в назначении на руководящие должности в стране бывших сотрудников «Секуритате». 7 сентября Илиеску назвал голодовку Тёкеша «политической провокацией». 11 сентября епископ прекратил голодовку, призвав граждан Румынии голосовать за нового президента. Которым, однако же, снова стал Илиеску, заявивший 30 октября 1992 г. о недопустимости создания автономий по этническому признаку.

В 1995 г. Тёкеш стал основателем Университета Порциум, где преподавание ведётся на венгерском языке.

В марте 2001 г. Ласло Тёкеш прочёл в Варшавском университете лекцию «Венгры в Румынии в 1989 году».

После вступления Румынии в Евросоюз в 2007 году Тёкеш был избран независимым депутатом Европейского парламента. На выборах 2009 года был переизбран. Состоял членом комитетов по культуре и образованию, по правам человека и по отношениям с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Сербией и Черногорией.

В июне 2009 г. Тёкеш был награждён Медалью свободы Трумэна-Рейгана (Truman-Reagan Medal of Freedom) за выдающуюся роль в борьбе против коммунизма в Румынии.

В июле 2010 г. епископ Текеш открыто призвал румынских венгров «выйти на улицы» — и «как жители Косово и Каталонии отстоять свои законные права».

27 мая 2011 г. МИД Румынии выступил с протестом против намерения венгерского меньшинства открыть своё представительство в Брюсселе. Конкретно, румынские европарламентарии венгерского происхождения Ласло Тёкеш, Чаба Шогор и Дьюла Винклер пригласили своих коллег-депутатов на прием по случаю официального открытия в Брюсселе представительства Секейского края (Земли Секеев).

МИД Румынии объявил Секейский край — 

29 февраля 2012 г. депутат Европарламента Ласло Тёкеш затронул тему неблагополучной ситуации с правами человека в двух великих державах.  — сказал Тёкеш.

Ранее Ласло Тёкеш занимал пост почётного президента Демократического союза венгров Румынии; в настоящее время является независимым политиком (в Европарламент избран по квоте Венгрии в списке партии Фидес — Венгерский гражданский союз).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Ласло Тёкеш на сайте Европарламента

Депутаты Европарламента от Венгрии
Депутаты Европарламента от Румынии
Депутаты Европарламента (2004—2009)
Депутаты Европарламента (2009—2014)
Депутаты Европарламента (2014—2019)
Епископы
Участники Румынской революции (1989)
История Венгрии
История Трансильвании
Лауреаты премии «Наследие Венгрии»
Лауреаты премии «Медаль гёзов»